Сезон 1988–89 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 9 жовтня 1988 та 25 червня 1989 року. Перед початком сезону кількість команд-учасниць турніру було збільшено з 16 до 18 — за результатами попереднього сезону Серію A залишили 2 найгірші команди, натомість з Серії B підвищилися у класі 4 найкращих клуби. Починаючи з сезону 1988-89 вже 4 найгірші команди залишали елітний дивізіон.

Переможцем сезону став «Інтернаціонале», для якого цей «скудетто» став 13-м в історії та першим з розіграшу 1979–80 років. Чемпіони, очолювані італійським спеціалістом Джованні Трапаттоні, у фінальній турнірній таблиці відірвалися від найближчого переслідувача («Наполі») на 11 очок, мали найбільшу кількість забитих (67) та найменшу кількість пропущених (19) голів. У чемпіонському складі «Інтера» грали лідер збірної Німеччини Лотар Маттеус, а також атакувальний дует Альдо Серена та Рамон Діас, які на двох забили більше половини м'ячів команди у сезоні.

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Матч плей-оф за право участі у розіграші Кубка УЄФА 
Відбувся 30 червня 1989 року у Перуджі

|}

«Фіорентина» кваліфікувалася до участі у розіграші Кубка УЄФА 1989–90.

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1988-89 Серії A з результатом 22 голи став форвард чемпіона країни «Інтернаціонале» Альдо Серена.

Бруно Джордано забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (274), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Чемпіони 
Футболісти «Інтернаціонале», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):

 Вальтер Дзенга
 Джузеппе Бергомі
 Андреас Бреме
 Джанфранко Маттеолі
 Ріккардо Феррі
 Андреа Мандорліні
 Джузеппе Барезі
 Алессандро Б'янкі
 Нікола Берті
 Рамон Діас
 Лотар Маттеус
 Альдо Серена
 Коррадо Верделлі
 Тренер: Джованні Трапаттоні
</div>

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1988–89 на RSSSF  

1988-89
1988 у футболі
1989 у футболі
1988 в італійському спорті
1989 в італійському спорті